Кубок Европы ФИБА 2006/2007 — четвёртый розыгрыш баскетбольного турнира, организуемого ФИБА Европа. В нём приняла участие 31 команда из 19 стран. Финал четырёх Кубка Европы прошёл с 13 по 15 апреля 2007 года в «Палау Жирона-Фонтажау» в Жироне, Испания. Победителем турнира стала испанская «Жирона», переигравшая в финале украинский «Азовмаш».

Участники

Групповой этап

Второй групповой раунд

Четвертьфинал 
Этап 1/4 финала длится до двух побед. Ответные матчи прошли 6 марта на площадке команд, указанных первыми, вторые матчи прошли 9 марта. В случае необходимости 14 марта были проведены третьи матчи на площадке первых команд.

Финал четырёх

Примечания

Ссылки 
 ФИБА Европа

Кубок Вызова
2006 год в баскетболе
2007 год в баскетболе